Snestjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Snestjärnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Snestjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (6,97 ha)
Snestjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn